Les élections régionales de 2010 en Ombrie () ont eu lieu le  afin d'élire le président et les conseillers de la  du conseil régional de l'Ombrie pour un mandat de cinq ans.

Système électoral 
Le conseil régional de l'Ombrie est constitué de 31 sièges, dont ses membres sont élus selon un système mixte. 22 des conseillers sont élus grâce aux listes provinciales, à la proportionnelle, tandis que le président est élu grâce au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le vainqueur obtient une prime majoritaire de 7 sièges, tandis que les candidats défaits deviennent membres de droit du conseil.

Répartition des sièges

Résultats

Vote populaire

Par provinces

Articles connexes 
 Élections régionales italiennes de 2010

Notes et références 

Ombrie, 2010
Ombrie
Politique en Ombrie
Politique en mars 2010